Desa Bojongloa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bojongloa (administrativ by i Indonesien, lat -6,68, long 107,76), Jawa Barat, 
 Desa Bojongloa (administrativ by i Indonesien, lat -6,73, long 107,95), Jawa Barat, 
 Desa Bojongloa (administrativ by i Indonesien, lat -6,98, long 107,76), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar